Појам Синтагма може да се односи на:
 Синтагма (лингвистика), је уређена група речи спојена у једну појмовну целину
 Трг Синтагма, трг у Атини